El vocablo tacana o takana puede referirse a: 
 Los tacana, etnia de la amazonía de Bolivia; o
 Las lenguas tacananas.

No confundir con Tacaná.